Josefův Důl può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Josefův Důl, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Josefův Důl, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec